Amerikai Egyesült Államok
 Nonpareil (Nebraska)
 Nonpareil (Oregon)
 Guyana
 Nonpareil (Guyana)